
Termin -{DPH}- ima više značenja.
 Difenhidramin, H1 blokator
 Digitalna planarna holografija, tehnologija za proizvodnju minijaturnih optičkih komponenti